Termenul „Mur” se poate referi la:

Murul, un arbust peren din familia Rosaceae
Râul Mur apă curgătoare în Austria
Castell de Mur este o localitate în Spania 
Bruck an der Mur, oraș în Austria.